Le  Grand Prix moto de la FIM 1993 est la dernière manche du Championnat du monde de vitesse moto 1993. La compétition s'est déroulée du 24 au  sur le circuit permanent du Jarama.

C'est l’unique édition du Grand Prix moto de la FIM.

Classements

Résultat des 500 cm

Résultat des 250 cm

Résultat des 125 cm

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de MotoGP

1993
FIM
1993 en Espagne